Кирданы (Житомирская область) — село на Украине, в Овручском районе Житомирской области.
 Кирданы (Киевская область) — село в Таращанском районе Киевской области Украины.